Canterbury est un hameau rattaché administrativement au village de , dans le comté de Barcoo du Queensland, en Australie.

Description 
Le nombre de ses habitants n'est pas connu. Il est peut-être desservi par la route , le hameau le plus proche est Morney.

Canterbury a disposé d'un bureau de poste ouvert le , en fonction jusqu'en 1920.

Références 

Ville dans le Queensland